TDE est un sigle qui peut signifier :
 , un phénomène astronomique transitoire ;
 Top Dawg Entertainment,  un label indépendant américain de hip-hop ;
 Tramways de Dunkerque, une ancienne société anonyme exploitant le réseau de tramways électriques de Dunkerque.